LOX steht für:
 Lipoxygenasen, Familie von Enzymen
 Lysyloxidase, Enzym

LOx steht für:
 Liquid Oxygen, deutsch Flüssigsauerstoff

Lox oder L.O.X. steht für:
 The Lox, US-amerikanische Hip-Hop-Gruppe

lox steht für:
 Loun (ISO-639-3-Code), ausgestorbene austronesische Sprache auf den Molukken, Indonesien

Siehe auch:
 Loxstedt

LOX